Jméno a příjmení Milan Dvořák nosí více osobností:

Milan Dvořák (sportovec) (1920–2007) – český atlet, trenér, skaut
Milan Dvořák (lékař) (1930–2012) – český histolog a embryolog, univerzitní profesor
Milan Dvořák (fotbalista) (1934–2022) – český fotbalista, československý reprezentant
Milan Dvořák (skladatel) (* 1934) – český hudební skladatel a klavírista 
Milan Dvořák (překladatel) (* 1949) – český tlumočník a překladatel z angličtiny a ruštiny, bratr novináře Libora Dvořáka

Související články 
Dvořák